Натуральне число 1632
 1632 рік до нашої ери
 1632 рік нашої ери